Alfred Christensen er navnet på flere personer:

 Alfred Christensen (grosserer) (1842-1925) – dansk grosserer og skibsreder, folketingskandidat
 Alfred Christensen (politiker) (1854-1943) – dansk overretssagfører og politiker, medlem af Folketinget (Alfred Vilhelm Alexander Christensen)
 Alfred Christensen (direktør) (1877-1935) – dansk direktør
 Alfred Christensen (kajakroer) (1914-1996) – dansk kajakroer (Alfred Grønborg Christensen)